Рами́ро Хосе́ Фу́нес Мо́ри (; ) — аргентинский футболист. Выступает на позиции центрального защитника. Игрок клуба «Крус Асуль», бывший игрок национальной сборной Аргентины.

У Рамиро есть брат-близнец Рохелио, который также является профессиональным футболистом.

Клубная карьера 

В 2001 году Рамиро вместе с семьёй переехал в США, где занимался в детской команде клуба «Даллас», вместе с братом.

Рамиро Фунес воспитанник футбольной академии «Ривер Плейта». В 2010 году был включён тренером команды, в заявку на участие в чемпионате Аргентины. 5 февраля 2012 года в матче против «Альмиранте Браун», Мори дебютировал в аргентинской Примере. 27 февраля в поединке против «Десампарадос», Рамиро Фунес забил свой первый гол за «Ривер». В 2015 году Мори стал обладателем Кубка Либертадорес, в финале против мексиканского УАНЛ Тигрес он забил гол.

1 сентября 2015 года Рамиро перешёл в английский «Эвертон». Сумма трансфера составила 9,5 млн фунтов. 12 сентября футболист дебютировал английской Премьер-лиге, выйдя на замену Шеймусу Коулману в победном матче против «Челси».

21 июня 2018-го Фунес Мори перешел в испанский «Вильярреал», подписав с испанским клубом 4-летний контракт. 18 августа в матче против «Реал Сосьедад» он дебютировал в Ла Лиге. 26 сентября в поединке против «Атлетик Бильбао» Рамиро забил свой первый гол за «Вильярреал». В 2021 году он помог клубу выиграть Лигу Европы. Летом того же года Фунес Мори перешёл в саудовский «Ан-Наср». 13 августа в матче против «Дамака» он дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. 

Летом 2022 года Фунес Мори перешёл в мексиканский «Крус Асуль». 15 августа в матче против «Толука» он дебютировал в мексиканской Примере. В этом же поединке Рамиро забил свой первый гол за «Крус Асуль».

Карьера в сборной 
28 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Сальвадора Мори дебютировал за сборную Аргентины.

Летом 2016 года Рамиро стал серебряным призёром Кубка Америки в США. На турнире он сыграл в матчах против команд Панамы, Боливии, США, Венесуэлы и дважды Чили.

6 октября 2016 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Перу Рамиро забил свой первый гол за национальную команду.

Летом 2019 года Фунес Мори принял участие в Кубке Америки 2019 в Бразилии. На турнире он сыграл против сборной Чили.

Достижения 
 «Ривер Плейт»
 Чемпион Аргентины: 2014 (Финаль)
 Чемпион Второго дивизиона Аргентины: 2011/12
 Обладатель Южноамериканского кубка: 2014
 Обладатель Рекопы Южной Америки: 2015
 Обладатель Кубка Либертадрес: 2015
 Обладатель Кубка банка Суруга: 2015

 «Вильярреал»
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2020/21

 Аргентина
 Серебряный призёр Кубка Америки: 2016

Статистика выступлений

Клубная

Голы за сборную Аргентины

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Крус Асуль»